Километро 21 има више значења:

 Километро 21 (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 21 (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику